Boguszowice ist der Name von mehreren Ortschaften im heutigen Polen:

 Boguszowice (Cieszyn), Stadtteil von Cieszyn, in der Woiwodschaft Schlesien
 Boguszowice (Rybnik), Stadtteil von Rybnik, in der Woiwodschaft Schlesien